Steinl ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Steinl (1922–2020), deutsche Gerechte unter den Völkern
 Matthias Steinl (um 1644–1727), österreichischer Architekt und Bildhauer